Бескоровайний Данило Леонідович (* 1999) — український футболіст, захисник словацького клубу «ДАК 1904». Майстер спорту України міжнародного класу.
 Бескоровайний Дмитро Миколайович — український рукоборець, чемпіон України, багаторазовий призер першостей Європи та світу.
 Бескоровайний Євген Андрійович —старший сержант служби цивільного захисту України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня

Див. також 
 Безкоровайний

Примітки